LEredivisie 2020-2021 è stata la 65ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio, iniziata il 12 settembre 2020 e terminata il 16 maggio 2021. L' ha conquistato il trofeo per la trentacinquesima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
In seguito all'interruzione anticipata della stagione precedente, dovuta all'emergenza per il diffondersi della pandemia di COVID-19, non si è proceduto né a retrocessioni né a promozioni dalla Eerste Divisie.

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate. La squadra campione d'Olanda si qualifica alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022, mentre la seconda classificata viene ammessa al secondo turno di qualificazione. Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2021-2022. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2020-2021 viene ammessa ai play-off della UEFA Europa League 2021-2022, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione. Le ultime due classificate retrocedono in Eerste Divisie. La squadra classificatasi al 16º posto partecipa ai play-off promozione/retrocessione con 6 squadre di Eerste Divisie per un posto in massima serie.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonte

 
Legenda:
      Campione dei Paesi Bassi e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2021-2022 
      Ammessa ai play-off della UEFA Europa League 2021-2022
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2021-2022
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2021-2022 in quanto vincitrice dei Playoff
 Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesse in Eerste Divisie 2021-2022

Note:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti ottenuti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati dellEredivisie sul sito ufficiale.

Spareggi

Play-off UEFA Europa Conference League 
Le quattro squadre meglio piazzate in Campionato che non sono già qualificate per le coppe europee giocano per un posto al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2021-2022.

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-off salvezza/promozione 
La 16ª classificata in campionato più sei squadre dell'Eerste Divisie 2020-2021 si giocano un posto nell'Eredivisie 2021-2022. Le perdenti parteciperanno invece all'Eerste Divisie 2021-2022.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 15 maggio 2021

Semifinale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 20 maggio 2021

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 23 maggio 2021

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 KNVB beker 2020-2021

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
Campionato olandese di calcio